Дженни-Ва́нда Ба́ркман (; 30 мая,1922, Гамбург, Германия — 4 июля, 1946, Гданьск, Польша), сотрудница вспомогательной службы СС (ауфзеерин) в нацистском концлагере Штуттгоф. Повешена в 1946 году по обвинению в преступлениях против человечности по приговору польского трибунала.

Детство 
Родилась в 1922 году, детство провела в Гамбурге.

Фотомодель 
В период с 1940 по декабрь 1943 года работала фотомоделью.

Работа в концлагере 
В январе 1944 года она стала надзирательницей СС в прусском концентрационном лагере Штуттгоф, где прославилась жестоким избиением заключённых-женщин, некоторых из них она забивала до смерти. Она также участвовала в отборе женщин и детей в газовые камеры. Она была очень жестокой, но при этом настолько красивой, что женщины-заключенные прозвали её «Прекрасным Призраком».

Бегство из лагеря 
Баркман бежала из лагеря в 1945 году, когда советские войска начали подходить к Штуттгофу. Но была поймана и арестована в мае 1945 при попытке покинуть вокзал в Гданьске. Она, как говорят, заигрывала с охранявшими её милиционерами и не особо волновалась за свою судьбу. На судебном процессе в Гданьске по делу персонала лагеря Штуттгоф (дело Йоганна Паульса, Герды Штейнгофф и др.) Дженни-Ванда Баркман была признана виновной в совершении преступлений против человечности, после чего ей дали сказать последнее слово. Она заявила, «Жизнь действительно большое удовольствие, а удовольствие, как правило, недолго».

Казнь 
Дженни-Ванда Баркман была публично повешена на Бискупской Горке недалеко от Гданьска 4 июля 1946 года. вместе с Й. Паульсом, Г. Штейнгофф, В. Клафф, Э. Беккер и др. Её тело было сожжено, а прах был публично смыт в уборной.

Примечания

Ссылки 

 Джени Баркман (Jenny Wanda Barkmann) — место, хроника казни 
 200 tys. gapiów oglądało egzekucję zbrodniarzy ze Stutthofu

Преступники Холокоста
Нацистские преступники
Служащие концлагеря Штуттгоф
Казнённые военные преступники
Повешенные в Польше
Казнённые в 1946 году
Женщины-сотрудники концлагерей нацистской Германии